Buceschi ist der Familienname folgender Personen:
Costică Buceschi (* 1970), rumänischer Handballspieler und -trainer
Carmen Buceschi (* 1971), rumänische Handballspielerin
Eliza Buceschi (* 1993), rumänische Handballspielerin